Джон Холлоуэй (; род. 19 июля 1948) — английский скрипач и дирижёр, исполнитель музыки барокко.

Биография 
Учился в Гилдхоллской школе музыки и театра в Лондоне. Многолетний концертмейстер барочного оркестра  под управлением  Эндрю Пэрротта и оркестра  под управлением  Роджера Норрингтона. Играл в оркестре Невилла Марринера «Академия Святого Мартина в полях». В 2003—2005 годах — музыкальный директор барочного оркестра Индианаполиса, в 2005—2006 годах — концертмейстер и музыкальный руководитель камерного оркестра и хора  в Атланте. Профессор Дрезденской консерватории. В настоящее время живёт в Германии.

Исполнительство 
Записал баховские сонаты и партиты для скрипки соло, сонаты Бибера, произведения Вивальди, Генделя и др.

Признание 
Лауреат премии фирмы , дважды лауреат премии «Грэмми».

Примечания 

Скрипачи Великобритании
Академические музыканты Великобритании
Исполнители на исторических инструментах
Преподаватели Дрезденской Высшей школы музыки